Донья Барбара ()

 «Донья Барбара» — роман (1929) Ромула Гальегоса.
 «Донья Барбара» — фильм (1943) производства Мексики.
 «Донья Барбара» — фильм (1998) производства США, Испании и Аргентины.
 «Донья Барбара» — телесериал (1964) производства Перу.
 «Донья Барбара» — телесериал (1967) производства Венесуэлы.
 «Донья Барбара» — телесериал (1975) производства Венесуэлы.
 «Донья Барбара» — телесериал (2008) производства США и Колумбии.